Fjärdskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fjärdskäret, Korsholm, Österbotten, 
 Fjärdskäret, Vasa, Österbotten, 
 Fjärdskäret, Kimitoön, Åboland,

Se även
Fjärdskär
Fjärdskären

Robotskapade Finlandförgreningar